NGC 4842A
NGC 4842B